Деденев, Михаил Алексеевич (1720—1786) — действительный тайный советник, сенатор.
 Деденёв, Борис Иванович (род. 1959) — телевизионный режиссёр и клипмейкер.